Kells (Meath), een plaats in de Ierse republiek
 de daar gelegen abdij van Kells, bekend door het book of Kells
 Kells (Kilkenny), een plaats in de Ierse republiek
 Kells (Antrim), een plaats in Noord-Ierland